Le  peut désigner les régiments suivants :

Allemagne

Australie 
 2/ régiment blindé (Australie), un régiment blindé dissous de l'Australian Army.

Belgique 
9e régiment de ligne (Belgique)

États-Unis 
9e régiment d'infanterie (États-Unis)
9th Reconnaissance Wing
9 régiment de Marines

Armée de l'Union 
9th Delaware Infantry
9th Maryland Infantry
9th New Hampshire Infantry
9th Ohio Infantry
9th Vermont Infantry

France 
9e régiment d'artillerie
 9e régiment d'artillerie à pied (1910-1918)
9e régiment de chasseurs
9e régiment de chasseurs d'Afrique
9e bataillon de chasseurs alpins
9e régiment de chasseurs à cheval (France)
9e régiment de chasseurs parachutistes
9e régiment de chevau-légers lanciers
9e régiment de commandement et de soutien
 de cuirassiers
 de cuirassiers de marche
9e régiment de dragons (France)
9e régiment du génie
9e régiment de hussards
 d'infanterie (France)
 d'infanterie territoriale
 d'infanterie légère
 d'infanterie de marine (ou coloniale)
 d'infanterie de marche
 d'infanterie provisoire
9e régiment de soutien aéromobile
9e régiment de spahis
9e régiment de spahis algériens
9e régiment de tirailleurs algériens
9e régiment de tirailleurs de la Garde impériale
9e régiment de tirailleurs marocains
9e régiment de voltigeurs de la Garde impériale
9e régiment de zouaves

Hongrie 
9e régiment de hussards de Nádasdy

Royaume-Uni 
9e/12e régiment royal de lanciers
9e régiment royal de chars
9th Royal Deccan Horse

Homonymie d'unités militaires